

Сполдінг — місто, штат Оклахома
 Сполдінг — селище, штат Іллінойс
 Сполдінг — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Особи 
 Рей Сполдінг (,  11 березня 1997 року) — американський професійний баскетболіст.